Йонас Казлаускас (; ) — советский баскетболист и литовский баскетбольный тренер.

Игровая карьера 
С 1973 по 1985 год выступал за баскетбольный клуб «Статиба» (ныне — «Ритас»). В 1979 году выиграл бронзовую медаль чемпионата СССР.

Тренерская карьера 
Йонас Казлаускас считается одним из лучших тренеров Европы. В прошлом тренировал лучшие литовские клубы «Жальгирис» и «Летувос Ритас». Также возглавлял сборную Литвы с 1997 по 2001. С 2005 по 2008 год был главным тренером сборной Китая. C 2009 по 2010 был Главный тренер сборной Греции. 2010 - 2012 Главный тренер ЦСКА. 2012 - 2016 Главный тренер сборной Литвы. 2012 - 2015 ассистент главного тренера Гуандун Тайгерс (Китай)

Достижения 
 Шестикратный чемпион Литвы: 1995—1999, 2002
 Обладатель Кубка Сапорты: 1998
 Чемпион Евролиги: 1998/1999
 Чемпион NEBL: 1998/1999, 2001/2002
 Бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2000
 Тренер года в Литве: 2002
 Чемпион Азии: 2005
 Чемпион Азиатских игр: 2006
 Бронзовый призёр чемпионата Европы: 2009
 Двукратный чемпион ПБЛ : 2011, 2012
 Чемпион Китая : 2013

Ссылки 
 FIBA 2006 World Championship Profile 
 2010 FIBA World Championship Profile
 Перемена мест и слагаемых 
 Интервью сайту ПБК ЦСКА 
 Профайл на сайте ПБК ЦСКА 
 Йонас Казлаускас: «Шанс возглавить такой клуб получают немногие» 

Баскетболисты СССР
Игроки БК «Ритас»
Баскетбольные тренеры Литвы
Тренеры БК «Жальгирис»
Тренеры БК «Ритас»
Тренеры БК «Олимпиакос»
Тренеры БК ЦСКА Москва
Тренеры БК «Гуандун Саузерн Тайгерс»
Тренеры мужской сборной Литвы по баскетболу
Тренеры мужской сборной Китая по баскетболу
Тренеры мужской сборной Греции по баскетболу